syntagma – lingwistyczne określenie powiązanej grupy leksykalnej 
 syntagma – jednostka taktyczna falangi macedońskiej
 Syntagma – plac Konstytucji w Atenach
 Syntagma – stacja ateńskiego metra